Никола́й Аниме́лле () — белорусский этнограф и археолог середины XIX века. Был вольноотпущенным крестьянином Витебской губернии. Даты рождения и смерти Николая Анимелле неизвестны. Собранный им по программе Русского географического общества этнографический материал послужил основой для издания сборника «Быт белорусских крестьян». В сборнике содержится особенно много материалов о семейных и общественных обрядах и обычаях белорусов (крещение, свадьба, поминки, календарные праздники, толока), текстов пословиц, песен и преданий. Очень подробно описаны порядок брачной церемонии и традиции свадебного застолья. Несколько менее подробно освещена материальная культура белорусов на примере крестьянской культуры Витебщины. В работе подчёркивается социальная и имущественная дифференциация крестьянства.

Библиография 
 Быт белорусских крестьян. Этнографический сборник Имперского Русского географического общества. — , 1854. — Вып. 2. — С. 111—268.

Литература 
  Анімеле Мікалай // Наш край. Вэб-сайт пра наваколлі Віцебска. — Электрон. старонка. .
  Бандарчык В. К. Анімеле Мікалай // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: У 6 т. — Т. 1. — , 2003.

Персоналии по алфавиту
Этнографы Белоруссии